Альдеамайо́р-де-Сан-Марти́н () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 53,6 км². Население — 3904 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида